„На крају пута” је југословенски филм из 1957 године.

Улоге 

|-
|Карло Булић || Јосип Лукић
|-
|Урош Гловацки || Ђуро 
|-
|Јозо Лауренчић || Рикард Дорић
|-
|Морис Леви || Партизан 
|-
|Бранко Плеша || Фрања Пуцељски
|-
|Миодраг Радовановић || Иван Брлек
|-
|Зоран Ристановић || Жарко Зупан
|-
|Јожа Рутић || Алојз Хорват
|-
|Олга Спиридоновић || Неда Горски
|-
|Душан Стефановић || Јоза 
|}

Спољашње везе 
 

Југословенски филмови
Српски филмови
Филмови 1957.
Телевизијски филмови
Српски телевизијски филмови